Zawonia (gemeente)
 Zawonia (Neder-Silezië)
 Zawonia (Mazovië)